C20H38O2 – formula molecolare dell'acido gadoleico
C20H38O2 – formula molecolare dell'acido gondoico
C20H38O2 – formula molecolare dell'acido paullinico

Formule molecolari